Faza eliminatorie a Campionatului European de Fotbal 2008 a înceaput cu sferturile de finală pe 19 iunie 2008 și s-a încheiat pe 29 iunie, cu finala de pe Ernst-Happel-Stadion din Viena.

Această etapă eliminatoare este diferită față de cele ale celorlalte turnee. Echipele din gurpele A și B sunt separate de echipele din grupele C și D până în finală. Motivul acestei schimbări este acela de a egala perioadele de odihnă pe timpul etapei eliminatoare. Cu toate acestea, se pot prezice mult mai ușor echipele care vor merge mai departe.



Sferturi de finală

Portugalia vs. Germania

Croația vs. Turcia

Olanda vs. Rusia

Spania vs. Italia

Semifinale

Germania vs. Turcia

Rusia vs. Spania

Finala

Referințe

Campionatul European de Fotbal 2008
Fotbal în Austria
Fotbal în Elveția